Зено́бия, иногда также Зено́вия () — женское имя и название:

 Зенобия (240—после 274) — царица Пальмиры.
  — античный город на территории Сирии, основанный царицей Зенобией, археологический памятник. 
 «Зенобия, царица Пальмиры» — опера Томазо Альбинони на либретто Антонио Марки (Венеция, 1694).
 «Тираническая любовь, или Зенобия» — опера Франческо Фео (Неополь, 1713).
 «Зенобия в Пальмире» — опера Леонардо Лео (Неаполь, театр «Сан-Бартоломео», 1725).

 Зенобия (I век) — дочь армянского царя Митридата Иберийского, царица Великой Армении.
 «» — опера Джованни Бонончини на либретто Пьетро Метастазио (Вена, 1737).
 «Зенобия» — опера  на либретто Пьетро Метастазио (Вена, 1740).
 «» — опера Иоганна Хассе (1761).
 «» — трагедия Проспера Кребийона (1711), перевод на русский язык Степана Висковатова (1810).
 «Зенобия на берегу Аракса» — картина Вильяма Бугро (1850).

 «» — танцевальный номер в хореографии Джорджа Баланчина из мюзикла «На кончиках пальцев» (1936).
 «» — кинокомедия Гордона Дугласа (США, 1939).

В науке 
 (840) Зенобия — астероид главного пояса, открытый в 1916 году Максом Вольфом.
 Перламутровка зенобия — дневная бабочка из семейства нимфалид.
 Зеновия, или Зенобия — род растений из семейства Вересковые.